Angelica controversa är en flockblommig växtart som beskrevs av Antonio Maurizio Zumaglini. Angelica controversa ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
controversa